Anār Darah (persiska: Shaykh Ābād, انار دره, شیخ آباد) är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Farah, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Anār Darah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Anār Darah är varierad. Den högsta punkten i närheten är Kōh-e Şaḩrā,  meter över havet,  kilometer öster om Anār Darah. Runt Anār Darah är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Anār Darah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Ett varmt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Farah (provins)